Merton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Merton Township (Minnesota)
 Merton Township (South Dakota)